Pereruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pereruela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Pereruela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar